Наталья Николаевна Кисса (1908—1990) — капитан теплохода «Пионер» Азово-Черноморского пароходства, первая женщина-капитан на Азовском море.

Биография 
Родилась 13 сентября (26 сентября по новому стилю) 1908 года на борту парохода «Возрождение», капитаном которого был её отец Николай Васильевич Кисса. Пароход «Возрождение» шел рейсом из Бердянска в Одессу и к моменту появления на свет дочери капитана находился в Керченском проливе. Однако официальным местом рождения Натальи Николаевны считается Кишинёв, в этом городе прошло её раннее детство. Русская.

Юные годы Натальи прошли в городе Бердянске (ныне Запорожская область, Украина). С 12 лет она управляла парусной шлюпкой, ходила с рыбаками на промысел в море.

Работала на судоремонтном заводе, выполняла работу по очистке от ракушек подводной части ремонтируемых судов. С 1928 года работала юнгой и матросом на парусном судне «Желанный».

В 1931 году окончила судоводительское отделение техникума водного транспорта в городе Ростов-на-Дону. Первую морскую практику проходила на борту парусной баркентины «Вега» в вахте старпома судна — Н. А. Лунина (будущего подводника, командира ПЛ «К-21», Героя Советского Союза). Затем работала 3-м и 2-м помощником капитана на пароходе «Пионер» (Азовское морское пароходство). В 1937 году, будучи штурманом, возглавила первый в стране женский шлюпочный переход по маршруту Таганрог — Мариуполь.

В годы Великой Отечественной войны была штурманом (по другим данным старпомом) на теплоходе «Анатолий Серов» (на Азовском и Чёрном морях). Участвовала в эвакуации войск из Одессы, в Керченско-Феодосийской десантной операции, обороне Севастополя.

После войны была 2-м помощником капитана на пароходе «Николай Островский» и теплоходе «Земляк» (Азовское морское пароходство). С 1947 года — старший помощник, а в 1953—1959 годах — капитан теплохода «Райкомвод» (Азовское морское пароходство).

Ходила в Азовском и Чёрном морях, показав себя умелым судоводителем. В 1959—1964 годах — капитан теплохода «Пионер» (Азовское морское пароходство).

Жила в городе Жданове (ныне — Мариуполь Донецкой области, Украина).

Умерла 3 сентября 1990 года. Похоронена на Кировском кладбище в Мариуполе.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность Киссе Наталье Николаевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ей ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Награждена орденом Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», а также медалями.
 Почётный работник Морского флота.

Память 
 В честь Героини был назван сухогруз «Капитан Кисса», построенный в 1974 году.

Примечания

Литература 
 Твоя, Мариуполь, слава! / Биографический справочник. Составители: Н. Н. Рябченко, В. П. Джувага/ — Мариуполь: ОО Клуб путешественников, 2004. — 175 стр.: ил.

Ссылки 

 Наталья Кисса 
 Морские труженицы

Женщины в Великой Отечественной войне
Похороненные в Мариуполе